Светлана Филипповна Стрезева (род. 1951) — молдавская советская певица (сопрано) и педагог, народная артистка Молдавской ССР (1983).

Биография 
Светлана Стрезева родилась 23 ноября 1951 года. В 1978 году она окончила Кишинёвский институт искусств (класс П. А. Ботезат). В 1983—84 гг. стажировалась в оперном театре «Ла Скала». С 1978 года — солистка Молдавского театра оперы и балета. Лауреат 1-й премии на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. Глинки в 1981 году, 5-й премии на Международном конкурсе им. Чайковского в 1982, обладательница диплома Международного конкурса молодых оперных певцов в Софии в 1984 году. С 1984 до 1994 года Светлана Стрезева преподавала в Кишинёвском институте искусств (доцент)

Источники 
 

1988-Премьера Оперы "Золотой петушок" в партии Шемаханской Царицы Большой Театр, Москва-дирижер Евгений Светланов.
1989-1994 Активно гастролирует в оперных театрах и концертных залах Румынии,Болгарии,Италии,в городах СССР(Пермь,Омск,Петропавловск-Камчатск,Киев, Донецк, Минск, Гомель и т.д.) 
1994-2016 активно концертирует в Америке, Германии,Дании, Иордании.
2016- по-настоящее время живёт и преподаёт вокал в Сяменском Университете,ТКК,Китай (Doctor in Musical Arts)

Сопрано
Выпускники Кишинёвского института искусств
Народные артисты Молдавской ССР
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу